A B2, B2 vagy B–2 a következő dolgokat jelölheti:

Repülőgépek
 Vulcan B.2, a Brit Királyi Légierő Vulcan típusú bombázójának egyik változata
 B–2 Spirit, amerikai stratégiai bombázó
 B–2 Condor, amerikai kétfedelű nehézbombázó a második világháború előtti időkből
 AEG B.II, első világháborús német felderítő repülőgép
 Albatros B.II, első világháborús német felderítő repülőgép

Biológia
 Riboflavin, B2 vitamin